Chang’e steht für:

 Chang’e, die chinesische Göttin des Mondes
 (4047) Chang’E, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Change
 Chang’e-Missionen des Mondprogramms der Volksrepublik China